Парэм ():

 Место
 Парэм — город в Антигуа и Барбуде
 Парэм — населённый пункт в Австралии
 Парэм — загородный дом и угодья в Англии
 Парэм — деревня в Великобритании

 Фамилия
Парэм — английская или ирландская фамилия. Известные носители:
 Парэм, Леннон (род. 1976) — американская актриса
 Парэм, Тини (1900—1943) — американский музыкант
 Парэм, Трэк (1911—2002) — американский контрабасист
 Парэм, Эстес (1921—1982) — американский баскетболист
 Парэм, Чарльз (1873—1929) — американский евангелист

См. также 
 Атака Парэма — шахматный дебют
 Парем — деревня в Псковской области